– japoński astronom. Odkrył 112 planetoid. 

Jako fan japońskiej kinematografii, Nakamura nazwał kilka odkrytych przez siebie planetoid nazwiskami aktorów, reżyserów a nawet fikcyjnych bohaterów. Do jego odkryć w ten sposób nazwanych należą m.in.: (12796) Kamenrider (nazwana na cześć serialu Kamen Rider), (12408) Fujioka (nazwana na cześć aktora Hiroshiego Fujioki, który grał główną postać w owym serialu) oraz (9081) Hideakianno (nazwana na cześć Hideakiego Anno – japońskiego animatora, autora Evangeliona). 

Planetoida (10633) Akimasa została nazwana jego imieniem.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1961